Фред Керли (; ) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на короткие дистанции (100, 200 и 400 метров). Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года на дистанции 100 метров, двукратный чемпион мира.

Биография 

Учился в средней школе Тейлора, входил в состав молодёжной команды спринтеров. Впоследствии он посещал колледж South Plains College с 2013 по 2015 год.

В июне 2017 года выиграл дистанцию 400 метров на чемпионате США за 44,03 секунды, что позволило ему войти в состав сборной США на чемпионате мира по легкой атлетике. В Лондоне эстафетная команда на дистанции 4 по 400 метров завоевала серебряные медали.

В 2019 году с результатом 44,17 он завоёвывает бронзовую медаль на дистанции 400 метров на предолимпийском чемпионате мира в Катаре. Через несколько дней он становится чемпионом мира победив в эстафетной команде на дистанции 4 по 400 метров.

В 2021 году открыл для себя новую дистанцию 100 метров, впервые разменяв 10-секундный рубеж 24 апреля в Майами с результатом 9,91. Занял третье место на стометровке в отборочном турнире на Олимпиаду с результатом 9,86, что позволило выступать в Токио. Также занял четвёртое место в беге на 200 метров с новым личным рекордом 19.90. В Токио выиграл серебряную медаль в беге на 100 метров (9,84), уступив только итальянцу Марселю Якобсу.

Персональные результаты

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике